Eine tierische Bescherung ist der Titel folgender Filme

 Eine tierische Bescherung (2009), Filmkomödie von John Murlowski
 Eine tierische Bescherung (2011), Filmkomödie von Michael Feifer